

Особи 

 Александер Агассіз — американський вчений та гірничий інженер, фахівець в області зоології моря
 Луї Агассіз — швейцарський та американський іхтіолог

Географічні об'єкти 

 Агассіз — тауншіп в окрузі Лак-кі-Парл, Міннесота, США
 Агассіз — колишнє величезне прильодовикове озеро, що розташовувалось в центрі Північної Америки

Інше 
 2267 Аґассіз — астероїд головного поясу